Rita da Cascia – santa venerata dalla Chiesa Cattolica
Rita da Cascia – film del 1943
Rita da Cascia – miniserie televisiva del 2004